San Fiz puede referirse a:
San Fiz (Mañón), lugar de la parroquia de Mogor, concello de Mañón, provincia de La Coruña.
San Fiz do Seo, localidad del municipio  de Trabadelo, provincia de León.
San Fiz de Amarante, parroquia del concello de Antas de Ulla, provincia de Lugo.
San Fiz (Antas de Ulla), lugar de dicha parroquia.
San Fiz de Cerdeiras, parroquia del concello de Begonte, provincia de Lugo.
San Fiz de Rubián, parroquia del concello de Bóveda, provincia de Lugo.
San Fiz (Bóveda), lugar de dicha parroquia.
San Fiz (Corgo), lugar de la parroquia de Paradela, concello de Corgo, provincia de Lugo.
San Fiz de Asma, parroquia del concello de Chantada, provincia de Lugo.
San Fiz de Paz, parroquia del concello de Otero de Rey, provincia de Lugo.
San Fiz de Cangas, parroquia del concello de Pantón, provincia de Lugo.
San Fiz (Ribera de Piquín), lugar de la parroquia de San Xurxo de Piquín, concello de Ribera de Piquín, provincia de Lugo.
San Fiz de Reimóndez, parroquia del concello de Sarria, provincia de Lugo.
San Fiz de Vilapedre, parroquia del concello de Sarria, provincia de Lugo.
San Fiz (Bande), lugar de la parroquia de O Ribeiro, concello de Bande, provincia de Orense.
San Fiz (La Bola), lugar de la parroquia de Veiga, concello de La Bola, provincia de Orense.
San Fiz (Chandrexa de Queixa), lugar de la parroquia de Cadeliña, concello de Chandrexa de Queixa, provincia de Orense.
San Fiz (Maside), lugar de la parroquia de Armeses, concello de Maside, provincia de Orense.
San Fiz (A Veiga), lugar y parroquia del concello de La Vega, provincia de Orense.
San Fiz Vello, lugar de dicha parroquia.
San Fiz (Lalín), lugar de la parroquia de A Xesta, concello de Lalín, provincia de Pontevedra.
San Fiz (Silleda), lugar de la parroquia de Margaride, concello de Silleda, provincia de Pontevedra.